Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1960 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 janvier au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Jan Lehane et Trevor Fancutt battent Mary Carter Reitano et Bob Mark en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Résultats

Tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1960
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1960
Compétition de tennis à Brisbane
Janvier 1960
Sport en février 1960